A Equipe venezuelana representa a Venezuela na Fed Cup de tênis. Atualmente compete na Zona Americana I.

Historia 
A Venezuela competiu pela primeira vez na Fed Cup em 1984. Seus melhores resultados foi atingir os Play-offs de (1998, 2001).

Ver também 
 Fed Cup
 Copa Davis
 Equipe Venezuelana de Copa Davis

Ligações externas 
 

Equipes da Fed Cup
Tenis